Frederik van Denemarken (1753-1805), het enig overlevende kind van Frederik V van Denemarken en diens tweede echtgenote Juliana Maria van Brunswijk-Wolfenbüttel
Frederik van Denemarken (1968), kroonprins van Denemarken en oudste zoon van koningin Margaretha II van Denemarken en haar echtgenoot prins Henrik van Denemarken